2 miejscowości w Polsce: 
 Bierzów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz 
 Bierzów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra